Podgradina (Slivno) - plaats in Kroatië
 Podgradina (Glamoč) - plaats in Bosnië-Herzegovina, gemeente Glamoč
 Podgradina (Livno) - plaats in Bosnië-Herzegovina, gemeente Livno